У́лица Краснодо́нцев — название улиц в населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Улица Краснодонцев — улица в Волгограде.
 Улица Краснодонцев — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Краснодонцев — улица в Петрозаводске.
 Улица Краснодонцев — улица в Севастополе.
 Улица Краснодонцев — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 Улица Краснодонцев — улица в Туле.
 Улица Краснодонцев — улица в Череповце.

Украина 
 Улица Краснодонцев — улица в Чернигове.

Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»